Сенека (округ, Нью-Йорк)
 Сенека (округ, Огайо)